Världsmästerskapet i handboll 1997 kan vara:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 1997.
Världsmästerskapet i handboll för damer 1997.